Jizhou (冀州) est une ville de la province du Hebei en Chine ;
 Le district de Jizhou (吉州) est une subdivision administrative de la province du Jiangxi en Chine.

Homonymie de toponyme